Rowy stokowe - ziemne roboty inżynieryjne, których zadaniem jest przejęcie wody ponad górną krawędzią skarpy wykopu, niedopuszczenie jej do wykopu i odprowadzenie na zewnątrz.

Architektura krajobrazu
Transport drogowy